Kunerma ist der Name:
 einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk (Russland), siehe Kunerma (Ort)
 eines Nebenflusses des Ulkan im Flusssystem der Lena (Russland), siehe Kunerma (Fluss)